St. John’s Protestant Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Protestant Episcopal Church (Connecticut), ID-Nr. 87002128
 St. John’s Protestant Episcopal Church (Maryland), ID-Nr. 74002214
 St. John’s Protestant Episcopal Church (New York), ID-Nr. 82003418